Cidade Luz pode designar:
 Paris
 Cidade Luz (bairro de São Paulo)

Desambiguação